Гра́дов (Гра́дова) — русская фамилия. Известные носители:

Градов 
 Градов, Андрей Петрович (род. 1954) — советский и российский актёр.
 Градов, Борис Данилович  (1908 – 1988) — украинский советский фотограф, ведущий фотожурналист журнала «Украина».
 Градов, Георгий Александрович (1911—1984) — советский архитектор.
 Градов, Пётр Михайлович (1925—2003) — русский поэт-песенник и драматург.
 Градов, Юрий Михайлович (род. 1934) — советский и белорусский архитектор. Лауреат Ленинской премии.

